{{DISPLAYTITLE:C8H8}}
De molecuulformule C8H8 kan staan voor:
 Barreleen (bicyclo[2.2.2]octa-2,5,7-trieen)
 Benzocyclobuteen (bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trieen, BCB)
 Cubaan
 Cuneaan
 Cyclo-octatetraeen (COT)
 Semibullvaleen
 Styreen (ethenylbenzeen, vinylbenzeen, fenyletheen)
Zie ook Lijst van brutoformules C08